Homs steht für
 Homs ("Emesa"), eine Stadt in Syrien
 Gouvernement Homs, ein syrisches Gouvernement
 Al-Chums, eine Stadt in Libyen

Homs ist der Familienname folgender Personen: 
 Carlos Homs (* um 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Joaquim Homs (1906–2003), spanischer Komponist
 Joaquim Lloret i Homs (1890–1988), katalanischer Architekt

Siehe auch:
 Erzbistum Homs
 Homs - ein zerstörter Traum, ein Dokumentarfilm zum Bürgerkrieg in Syrien